Вальтер Ернстінг (; 13 червня 1920 року, Кобленц/Німеччина — 15 січня 2005 року, Зальцбург/Австрія), більш відомий під псевдонімом Кларк Дарлтон (Clark Darlton) — німецький письменник-фантаст.

Біографія 
Вальтер Ернстінг, через численні одруження та розлучення своєї матері з раннього дитинства міняв місця проживання. Він жив у Ессені, Люденшайді і Бонні, навчався в гімназії до одинадцятого класу і досяг успіху в якості заводчика такс. У 1940 році, незабаром після початку Другої світової війни, Ернстінг  був призваний до вермахту. Через Польщу, Кенігсберг, Норвегію, Францію і Ригу у 1945 році Ернстінг  дійшов до Курляндії, де потрапив у полон. Через донос одного з полонених Ернстінг був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення у Караганді (Казахстан). Після свого звільнення з Радянського полону в 1950 році він приїхав до родичів у Велкен (Руппіхтерот). Там він прожив майже рік 

З 1952 року Ерстінг працював перекладачем у британських окупаційних установах. Під час цієї діяльності він познайомився з американською науковою фантастикою американських журналів Pulp. З 1954 року Ерстінг працював на постійній основі у видавництві , де займався випуском   у якості редактора і перекладача. Основна увага в цих зошитових романах приділялася англомовним авторам.
У серпні 1955 року Ернстінг разом з іншими заснував   (SFCD). З великим ентузіазмом він працював над своєю метою зробити наукову фантастику та Фандом рідними для Федеративної Республіки чим підвищити їх значення. При цьому він з великою переконаністю відстоював свою особисту точку зору і тяжко ставився до її критики.

У 1981 році Ернстінг, який жив у Баварії та Австрії, переїхав до Ірландії (недалеко від   в графстві Корк). Але пізніше він повернувся через проблеми зі здоров'ям, щоб жити поруч зі своїми дітьми в Зальцбурзі.

 описує Ернстінга як людину, звернену до природи. Як в добрі, так і у злі він носив  в своїй мові своє серце.

Після його смерті на його честь був названий астероїд. Він носить позначення (15265) Ернстінг.

Твори 
У 1955 році Ернстінг опублікував свій перший роман "НЛО в нічному небі" (Ufo am Nachthimmel)  за допомогою хитрості: видавництво  Pabel, де він у той час працював перекладачем над випуском Утопії, відмовилося від публікації творів німецьких авторів. Тому Уолтер Ернстінг представив свій роман як передбачуваний переклад вигаданого британського автора Кларка Дарлтона (Clark Darlton). Однак цей трюк з передбачуваним автором англомовного походження раніше вже був застосований німецьким письменником  .
Наступні романи, що написані під псевдонімом Кларк Дарлтон, включають в себе такі як "Простір без часу" (1957) та трилогію про галактичну війну, яка вийшла в 1958 році, що складається з романів "Вбивство Сола", "Повернення з вічності" та "Галактична Федерація". Крім того, він був одним із співзасновників клубу наукової фантастики Німеччини, посаду голови якого він також займав деякий час.
У 1961 році він разом з  є "хрещеним батьком" серії науково-фантастичних романів Пері Родан. Шеер відповідав виключно за передісторію, вступ та налаштування сюжету, в той час як Ернстінг, серед іншого, взяв на себе вибір імен відповідних героїв.

Політолог і експерт з наукової фантастики  на початку серії про Пері Рудана виявляє паралелі з романом Сунь Ко (1933-1936), яким Уолтер Ернстінг захоплювався ще в студентські роки.
Внесок Ернстінга в серію Перрі Родан включає в себе 192 зошити, 26 книг в м'якій обкладинці і 32 романи з паралельної серії . Мишачий Бобер Гаки, персонаж Ернстінга (винайдений спільно з Шеєром), став одним з найпопулярніших персонажів серіалу.   Мишачий Бобер Гукі, персонаж Ернстінга (вигаданий спільно з Шаром), став одним з найпопулярніших персонажів серіалу. Разом з Шеєром, який помер у 1991 році, і , який помер у 1995 році,  Ернстінг також  вийшов з серії після  найдовшої кар'єри у Всесвіті Родана. Офіційно він вийшов з серії з зошита за  номером 1622, але все ще вважався членом авторської команди і був бажаним гостем на заходах.
Спадщина Ернстінга включає в себе більш ніж 300 романів і десятки оповідань. Більшу частину складають оповідання, пов'язані з серіалами, опубліковані під ім'ям Кларка Дальтона, але також і під ім'ям Уолтера Ернстінга він опублікував безліч книг. Для спільної роботи з Ульфом Смілі, над двома романами та численними оповіданнями, він використовував псевдоним Роберт Партнер (Robert Artner).

Бібліографія 
Якщо не вказано інше, всі книги видавалися під ім'ям Кларка Дарлтона до 1972 року.

Романи 
Soweit nicht anders vermerkt wurden alle Bücher bis 1972 unter dem Namen Clark Darlton veröffentlicht.

 An der Schwelle zur Ewigkeit  (На порозі вічності)
 Und Satan wird kommen. (= Terra. Band 26). 1956.
 Die Schwelle zur Ewigkeit. (auch: An der Schwelle zur Ewigkeit.) Pabel, 1957.

 Der galaktische Krieg (Галактична війна)
 Attentat auf Sol. Moewig, 1958.
 Zurück aus der Ewigkeit. (auch: Raum ohne Zeit.) 1958. (ISBN 3-404-09936-2)
 Die galaktische Föderation. Moewig, 1958.

 Starlight-Zyklus
 Planet YB 23. 1958. Neuausgabe 2004, ISBN 3-936229-16-3.
 Vater der Menschheit. Moewig, 1958.
 Der Sprung ins Ungewisse. 1958. Neuausgabe 2004, ISBN 3-936229-17-1.
 Geheime Order für Andromeda. 1959. Neuausgabe 1984, ISBN 3-8118-3303-0.

 Hurrican
 Utopia stirbt. 1959. (als Fred McPatterson)
 Planet der tausend Wunder. 1959. (als Fred McPatterson)
 Stadt der Automaten. (= Terra. Band 74). 1962.
 Das Raum-Zeit-Experiment. Pabel, 1962.
 Rastor III – Senden Sie! Pabel, 1962.
 Der Eisenfresser. 1963. (2003, ISBN 3-89840-603-2)
 Das Erbe von Hiroshima. (= Terra. Band 72). 1963.
 Kosmischer Schwindel. Pabel, 1963.
 Das Riff der Andromeda. (= Terra. Band 430 + 431). 1965.
 Die Gravitationssonne. (= Terra. Band 554). 1967.

 Abenteuer-Trilogie  (Пригодницька трилогія)
(als Walter Ernsting)
 Das Marsabenteuer. 1964. (1975, ISBN 3-453-54100-6)
 Das Weltraumabenteuer. 1965. Neuausgabe als Der geheimnisvolle Asteroid. 1974, ISBN 3-414-16560-0.
 Das Planetenabenteuer. 1966. Neuausgabe als Mit Lichtgeschwindigkeit zu Alpha II. 1974, ISBN 3-414-16570-8.

 Holocaust-Trilogie (Трилогія Голокосту)
 Der strahlende Tod. 1966 (mit Ulf Miehe, als Robert Artner). Neuausgabe 1985, ISBN 3-8118-3307-3.
 Leben aus der Asche. 1966 (mit Ulf Miehe, als Robert Artner). Neuausgabe 1985, ISBN 3-8118-3309-X.
 So grün wie Eden. 1984, ISBN 3-8118-3311-1.

 Rätsel-Trilogie (Трилогія загадок)
 Das Rätsel der Urwaldhöhlen. 1974, ISBN 3-453-54050-6.
 Das Rätsel der Marsgötter. 1974, ISBN 3-453-54059-X.
 Das Rätsel der Milchstraße. 1974, ISBN 3-453-54067-0.

 Raumschiff Neptun (Космічний корабель Нептун)
 Der verzauberte Planet. 1978, ISBN 3-453-54145-6.
 Begegnung im Weltraum. 1978, ISBN 3-453-54158-8.
 Der Tempel der Götter. 1979, ISBN 3-453-54172-3.

 Поодинокі романи
 Ufo am Nachthimmel. 1955. Neuausgabe 2004, ISBN 3-8328-9000-9.
 Überfall aus dem Nichts. 1956. Neuausgabe 1985, ISBN 3-8118-3305-7.
 Der Mann, der die Zukunft stahl. (= Terra. Band 18). 1956.
 Die Zeit ist gegen uns. 1956. Neuausgabe 1996, ISBN 3-930515-61-X.
 Der Ring um die Sonne. (= Terra. Band 34). 1956. (mit Raymond Z. Gallun)
 Satellit Uranus III. (= Terra. Band 40). 1956.
 Planet Lerks III. Moewig, 1957.
 Das ewige Gesetz. (= Terra. Band 2). 1957.
 Finale. 1957.
 Befehl aus der Unendlichkeit. 1957, ISBN 3-8118-3306-5.
 Der Tod kam von den Sternen. Moewig, 1958.
 Die strahlenden Städte. (= Terra. Band 91). 1958.
 Wanderer zwischen drei Ewigkeiten. (= Terra. Band 137). 1959.
 Raumschiff der toten Seelen. 1959. Neuausgabe 2005, ISBN 3-936229-50-3.
 Experiment gelungen. 1959. Neuausgabe 1985, ISBN 3-8118-3308-1.
 Galaxis ahoi! Pabel 1959. (mit Jesco von Puttkamer)
 Der fremde Zwang. 1959. Neuausgabe 1984, ISBN 3-8118-3300-6.
 Das unsterbliche Universum. Balowa, 1959. (mit Jesco von Puttkamer)
 Das unlöschbare Feuer. Bewin, 1960. (als Munro R. Upton)
 Welt ohne Schleier. (auch: Der Gedankenleser.) Moewig, 1961.
 Die Zeitlosen. (auch: Der Atomhandel.) 1961. Neuausgabe 1982, ISBN 3-8118-3597-1.
 Die letzte Zeitmaschine. 1961. Neuausgabe 1984, ISBN 3-8118-3302-2.
 Havarie der Gnom. (= Terra. Band 128). 1962,
 Als die Sonne erlosch. Pabel 1962.
 Die strahlende Macht. Moewig, 1962.
 Rückkehr verboten. (= Terra. Nr. 172). 1962.
 PIA 301. 1962.
 Das Geheimnis der Handelsflotte. (= Terra. Band 91). 1962.
 Der Sprung ins Nichts. (auch: Das Leben endet nie.) Moewig, 1964. (mit Henry Bings)
 Die dritte Chance. (= Terra. Nr. 90). 1964.
 Hades – (Die) Welt der Verbannten. Moewig, 1966.
 Die Götter siegen immer. 1966.
 Der Sprung ins Jenseits. Pabel 1968.
 Expedition ins Nichts. (= Terra Nova. Nr. 81). 1969.
 Todesschach. Moewig 1970.
 Die Sonnenbombe. 1972.
 Zwischen Tod und Ewigkeit. Pabel, 1974.
 Das Geheimnis im Atlantik. 1976, ISBN 3-414-12980-9.
 Der Tag, an dem die Götter starben. 1979, ISBN 3-938516-11-9.
 Die neun Unbekannten. Moewig, 1983.

 Збірки історій
 Am Ende der Furcht. Heyne, 1968. (mit Ulf Miehe, als  Robert Artner)
 Der Todeskandidat. Moewig, 1982.
 Roboter irren nie. Moewig, 1983.
 Kein Morgen für die Erde. 1986, ISBN 3-8118-3310-3.

Зошитові романи

Зошитові романи серії "Перрі Родан" 
Вальтер Ерстінг склав 192 романи цієї серії.
<div style="column-width:25em;">
 2: Die dritte Macht (1961)
 4: Götterdämmerung (1961)
 7: Invasion aus dem All (1961)
 12: Das Geheimnis der Zeitgruft (1961)
 14: Das galaktische Rätsel (1961)
 15: Die Spur durch Zeit und Raum (1961)
 18: Die Rebellen von Tuglan (1962)
 22: Thoras Flucht (1962)
 26: Duell der Mutanten (1962)
 27: Im Banne des Hypno (1962)
 32: Ausflug in die Unendlichkeit (1962)
 33: Eiswelt in Flammen (1962)
 36: Die Seuche des Vergessens (1962)
 37: Ein Planet spielt verrückt (1962)
 40: Aktion gegen Unbekannt (1962)
 41: Der Partner des Giganten (1962)
 45: Seuchenherd Aralon (1962)
 48: Rotes Auge Beteigeuze (1962)
 49: Die Erde stirbt (1962)
 52: Der falsche Inspekteur (1962)
 56: Die Toten leben (1962)
 58: Attacke aus dem Unsichtbaren (1962)
 61: Der Robot-Spion (1962)
 63: Die Mikro-Techniker (1962)
 64: Im Zeit-Gefängnis (1962)
 65: Ein Hauch Ewigkeit (1962)
 76: Unter den Sternen von Druufon (1963)
 77: In den Fesseln der Ewigkeit (1963)
 81: Raumschiff der Ahnen (1963)
 84: Rekruten für Arkon (1963)
 85: Kampfschule Naator (1963)
 91: Ernst Ellerts Rückkehr (1963)
 94: Die flammende Sonne (1963)
 95: Himmel ohne Sterne (1963)
 101: Der Weltraum-Tramp (1963)
 105: Die Geisterflotte (1963)
 111: Unter falscher Flagge (1963)
 117: Die gestohlene Raumflotte (1963)
 121: Das Erbe der Echsen (1963)
 126: Die Schatten greifen an (1964)
 129: Atombrand auf Mechanica (1964)
 135: Wächter in der Einsamkeit (1964)
 140: Ein Toter soll nicht sterben (1964)
 145: Armee der Gespenster (1964)
 151: Signale der Ewigkeit (1964)
 157: Explorer in Not (1964)
 158: Die Geißel der Galaxis (1964)
 163: Das zweite Imperium (1964)
 171: Kampf der vier Mächte (1964)
 177: Der Untergang des 2. Imperiums (1965)
 184: Gucky und die Blaue Garde (1965)
 189: Die Expedition der Mausbiber (1965)
 190: Admiral Gecko (1965)
 202: Die Retter der CREST (1965)
 209: Im Banne der Scheintöter (1965)
 220: Der Tod von den Sternen (1965)
 224: Agenten gegen das Imperium (1965)
 229: Feind aus fremder Galaxis (1966)
 232: Die Zeitfalle (1966)
 239: Welt unter heißer Strahlung (1966)
 244: Die Kugel aus Zeit und Raum (1966)
 248: Unter Einsatz seines Lebens... (1966)
 255: Sperrzone Andromeda (1966)
 256: Im Reiche der Zentrumswächter (1966)
 268: Stoßtrupp in Zeit und Raum (1966)
 269: Jagd auf den Zeitagenten (1966)
 275: Der Flug nach Barkon (1966)
 282: Die Spur führt zu Jagos Stern (1967)
 289: Das System der blauen Riesen (1967)
 290: Koordinaten ins Jenseits (1967)
 294: Die Eroberer (1967)
 295: Der verlorene Planet (1967)
 302: Gestatten, Gucky und Sohn! (1967)
 310: Das Geschenk der Zeitreisenden (1967)
 316: Der Sprung ins Verderben (1967)
 320: Operation Blitz (1967)
 324: Im Nichts gestrandet (1967)
 326: Gucky und der Golem (1967)
 336: Gucky und der Vakupath (1968)
 341: Der planetarische Kerker (1968)
 344: Die Kidnapper des Auserwählten (1968)
 348: Die kosmische Falle (1968)
 354: Experimente mit der Zeit (1968)
 358: Begegnung in M-87 (1968)
 361: Der Turm des ewigen Lebens (1968)
 366: Das Rätsel der Biostation (1968)
 371: Attentat auf die Sonne (1968)
 376: Stimmen aus der Vergangenheit (1968)
 380: Das Zeitkommando (1968)
 383: Die phantastische Reise der FD-4 (1969)
 388: Götter aus dem Kosmos (1969)
 392: Das Schiff der grünen Geister (1969)
 396: Das Versteck in der Zukunft (1969)
 402: Ufos in der Galaxis (1969)
 406: Nachricht aus der Zukunft (1969)
 409: Der Mann, der doppelt starb (1969)
 415: Freunde aus einem fremden Universum (1969)
 420: Rätsel der Vergangenheit (1969)
 423: Sonderkommando Atlan (1969)
 427: Am See der Götter (1969)
 430: Das Ultimatum der Cappins (1969)
 436: Testflug nach Atlantis (1970)
 439: Schaltzentrale OVARON (1970)
 443: Überfall auf Exilot (1970)
 449: Das Ende des Diktators (1970)
 454: Plünderer der Sterne (1970)
 461: Flucht ins Ungewissen (1970)
 462: Der Wissende (1970)
 467: Der letzte Mann der DOLDA (1970)
 468: Der Telekinet (1970)
 472: Das violette Feuer (1970)
 479: Ganjo-Alarm (1970)
 489: Gucky und der Verräter (1971)
 494: Der Mond der Gefahren (1971)
 498: Die Rückkehr des Takerers (1971)
 503: Planet der Digger (1971)
 507: Zwischenspiel auf Tahun (1971)
 512: Der Flug der GATOS BAY (1971)
 517: Notruf des Unsterblichen (1971)
 523: Der Planetenräuber (1971)
 524: Die Gelben Eroberer (1971)
 535: Transport ins Ungewisse (1971)
 541: Im Banne des Panikfeldes (1972)
 549: Das Elixier der Götter (1972)
 554: Kidnapper im Weltraum (1972)
 560: Gucky, der Tambu-Gott (1972)
 565: Gucky, der Meisterdieb (1972)
 574: Das Himmelsmetall (1972)
 580: Die Zeitritter (1972)
 590: Flugziel unbekannt (1972)
 593: Der Metapsychische Krieg (1973)
 602: Der Sprung nach Luna (1973)
 608: Auf den Spuren der PAD (1973)
 617: Der Kampf um die Positronik (1973)
 624: In den Katakomben von Nopaloor (1973)
 630: Das Erbe der Yulocs (1973)
 648: Der Kampf mit dem Yuloc (1974)
 656: Der Geheimnisträger (1974)
 670: Der Hyperraum bricht auf (1974)
 677: Das Erbe der Glovaaren (1974)
 691: Sargasso des Alls (1974)
 702: Das Stummhaus (1975)
 708: Zwischenspiel auf Saturn (1975)
 716: Unheil aus fremder Dimension (1975)
 723: Kolonie der Cyborgs (1975)
 736: Rächer zwischen den Sternen (1975)
 742: Rückkehr fraglich (1975)
 764: Der Wall um die Welt (1976)
 772: Das Gespenst von Vrinos (1976)
 781: Gegner im Dunkel (1976)
 792: Hilfe aus Zeit und Raum (1976)
 802: Planet der toten Kinder (1977)
 813: Im Strom der Ewigkeit (1977)
 827: Der Mann von Barkon (1977)
 841: Die Glaswelt (1977)
 852: Insel zwischen den Sternen (1977)
 862: Eiswind der Zeit (1978)
 880: Gegner im Dunkel (1978)
 893: Abschied von Eden II (1978)
 910: Planet der Telepathen (1979)
 921: Kontakt auf Scharzo (1979)
 935: Mysterium des Weltalls (1979)
 955: Das Rätsel der Barriere (1979)
 967: Die Materiesenke (1980)
 968: Exodus der Mutanten (1980)
 983: Der Ort der Stille (1980)
 998: Terraner unerwünscht (1980)
 1006: Die Falle von Cratcan (1980)
 1016: Zwischenspiel auf Karselpun (1981)
 1028: Der einsame Gefangene (1981)
 1046: Terra im Schußfeld (1981)
 1060: Der Planet Vulkan (1981)
 1064: Der Schiffbruch (1982)
 1102: Der letzte Mirvaner (1982)
 1115: Bote des Unsterblichen (1983)
 1135: Begegnung am Todesauge (1983)
 1154: Flucht aus dem Grauen Korridor (1983)
 1171: Der Todesimpuls (1984)
 1206: Flucht ins Labyrinth (1984)
 1235: Blitz über Eden (1985)
 1306: Das Geheimnis von Chanukah (1986)
 1334: Der Zweck heiligt die Mittel (1987)
 1366: Die Freiheit des Bewußtseins (1987)
 1384: Ort der Erfüllung (1988)
 1407: Der Eremit von Satrang (1988)
 1417: Flug in Richtung Ewigkeit (1988)
 1435: Im Halo der Galaxis (1989)
 1475: Auf Gesils Spuren (1989)
 1510: Ein blinder Passagier (1990)
 1563: Geheimsache RIUNAN (1991)
 1602: Spurensuche im All (1992)
 1622: Der Verlorene (1992)
</div style>

Видавницька діяльність 
The Magazine of Fantasy and Science Fiction
Повністю im Wilhelm Heyne-Verlag з'явилися

 Мандрівники в часі і просторі(Wanderer durch Zeit und Raum ) (том 10), 1964 р.
 Работы на стежці війни (Roboter auf dem Kriegspfad) (том 11), 1964 р.
 Останнє місто Землі (Die letzte Stadt der Erde) (том 12), 1965 р.
 Экспедиция на Хронос (Expedition nach Chronos) (том 13), 1965 р.
 У джунглях первісних часів (Im Dschungel der Urzeit)  (том 14), 1966 р.

Література 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 112–114.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Вольфганг Єшке: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 417–421.
 Gustav R. Gaisbauer (Hrsg.): Walter Ernsting zum Gedächtnis. (= Fantasia. 188/189; = Sekundärliterarische Reihe / Erster Deutscher Fantasy-Club. 56). Erster Deutscher Fantasy Club, Passau 2005, ISBN 3-932621-80-8.
 Heiko Langhans: Clark Darlton. Der Mann, der die Zukunft brachte. Verlagsunion Pabel Moewig, Rastatt 2000, ISBN 3-8118-2098-2.
 Ein Freund der Menschheit. Abschied von Walter Ernsting, Pionier der deutschen Science Fiction. Terranischer Club Eden, Bottrop 2005.
 Wolfgang Thadewald/Ulrich Blode (Hg.): UNSER WALTER. Ein kleines Büchlein zum Gedenken an Walter Ernsting anlässlich seines 100. Geburtstags – mit Texten von Weggefährten, Kollegen und Freunden, Gebliebenen und Weitergereisten, Winnert (p.machinery) 2020. ISBN 978 3 95765 202 7. ISBN 978 3 95765 887 6.

Посилання 
 
 
 Werke von und über Walter Ernsting
 Walter Ernsting  Bibliographie englisch erschienener Werke
 Clark Darlton  Bibliographie englisch erschienener Werke

Примітки 

Наукові фантасти Німеччини
Наукові фантасти Австрії
Німецькомовні письменники-фантасти
Письменники-фантасти, на честь яких названо астероїд